PSA steht als Abkürzung für:
 Production Sharing Agreement, eine Vertragsform bei Erdöl- und Erdgaskonzessionen
 Public Service Announcement, eine öffentliche Bekanntmachung bzw. eine Nachricht, die im Interesse der Öffentlichkeit verbreitet wird

Naturwissenschaft und Technik, Medizin:
 Pressure Swing Adsorption, englisch für Druckwechsel-Adsorption
 Parkscheinautomat, siehe Parkraumbewirtschaftung
 Persistent Staging Area, ein Teil des Business Information Warehouse
 Personensuchanlage, Funkrufanlage zum Übermitteln von Textnachrichten
 Persönliche Schutzausrüstung
 Phthalsäureanhydrid, chemische Verbindung
 Plesk Server Administrator, Konfigurationstool für Webserver
 Pressure Sensitive Adhesive (dt.: Haftklebstoff), siehe Klebstoff #Haftklebstoffe
 Probabilistische Sicherheitsanalyse (engl. probabilistic safety analysis), eine Methode zur Sicherheitsanalyse
 Panorama-Schicht-Aufnahme, ein radiologisches Aufnahmeverfahren der Zahnmedizin, siehe Orthopantomographie
 Prostataspezifisches Antigen, ein Glykoprotein, das vor allem von der Prostata abgesondert wird
 Psoriasisarthritis, eine entzündliche Gelenkerkrankung

Namen von Organisationen, Parteien, Unternehmen, Orten:
 Groupe PSA, PSA-Konzern (Peugeot Société Anonyme), ein französischer Fahrzeughersteller
 PSA Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft
 PSA International, ein Hafenbetreiber
 Pacific Southwest Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Partito Socialista Autonomo, ehemalige Schweizer Partei aus dem Kanton Tessin
 Parti socialiste autonome, historische französische Partei, siehe Parti socialiste unifié
 Parti socialiste autonome du Sud du Jura, eine Schweizer Partei im Berner Jura
 Personal-Service-Agentur
 Polizeiliche Schutzaufgaben Ausland der Bundespolizei, Spezialkräfte der deutschen Bundespolizei
 Flughafen Pisa (IATA-Code)
 Plataforma Solar de Almería, Testzentrum für konzentrierende Hochtemperatur-Solartechnik
 Political Studies Association, eine akademische Vereinigung in Großbritannien
 Postsparkassenamt, ehemalige deutsche Bundesbehörde
 Professional Skaters Association, Profiverband für den Eiskunstlauf
 Pro Snowboarders Association, Profiverband für das Snowboarding
 Professional Squash Association, Profiverband der Squashspieler

P.S.A. steht als Abkürzung für:
 Sœurs de la Providence de Saint André de Peltre, französisches Institut des geweihten Lebens
 Petites Sœurs de l'Assomption, französisches Institut des geweihten Lebens

PsA steht als Abkürzung für:
 Sternbild Piscis Austrinus (dt.: Südlicher Fisch) in der Nomenklatur der Fixsterne

psa steht als Abkürzung für:
 Pisa (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung